Вишатичі — руський боярський рід.
 Вишатичі — село в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства Польщі.